Stenskäret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Stenskäret (Rönnskären, Malax), Österbotten, 
 Stenskäret (vid Olsön, Malax), Österbotten,

Se även
Stenskär (olika betydelser)

Robotskapade Finlandförgreningar